Milk and Honey () — шестой и последний студийный альбом Джона Леннона и Йоко Оно 1984 года, выпущенный уже после убийства музыканта в 1980 г.

Песни, включённые в этот альбом, были записаны в последние месяцы жизни Леннона и в основном являются сессиями для альбома «Double Fantasy» (1980).

Список композиций 
 «I’m Stepping Out» (Джон Леннон) — 4:06
 «Sleepless Night» (Йоко Оно) — 2:34
 «I Don’t Wanna Face It» (Джон Леннон) — 3:22
 «Don’t Be Scared» (Йоко Оно) — 2:45
 «Nobody Told Me» (Джон Леннон) — 3:34
 «O’Sanity» (Йоко Оно) — 1:04
 «Borrowed Time» (Джон Леннон) — 4:29
 «Your Hands» (Йоко Оно) — 3:04
 «(Forgive Me) My Little Flower Princess» (Джон Леннон) — 2:28
 «Let Me Count the Ways» (Йоко Оно) — 2:17
 «Grow Old With Me» (Джон Леннон) — 3:07
 «You’re the One» (Йоко Оно) — 3:56

Участники записи 
 Джон Леннон — гитара, клавишные, вокал
 Йоко Оно — вокал
 Джон Тропи — гитара
 Эрл Слик — гитара
 Говард Джонсон — рог
 Джимми Мэйлен — перкуссия
 Элиотт Рэндэлл — гитара
 Гордон Гроуди — вокал
 Билли Алесси — вокал
 Бобби Алесси — вокал
 Пит Канароцци — синтезатор
 Пол Гриффин — барабаны
 Нил Джейсон — бас
 Артур Дженкинс — перкуссия
 Тони Левин — бас-гитара
 Стив Лав — гитара
 Хью Мак-Кракен — гитара
 Уэйн Pedziwiatr — бас
 Джордж Смолл — клавишные
 Питер Том — вокал
 Эд Уолш — клавишные
 Курт Yahjian — вокал

Чарты 
Альбом в 1984 г. занял 3-е место в UK Albums Chart.

Ссылки 
 Релизы «Milk And Honey» на Discogs
 John Lennon and Yoko Ono — альбом «Milk and Honey» не был доступен для продажи в течение 10-ти лет, а теперь будет переиздан // hi-fi.ru, 4.10.2001

Примечания 

Альбомы Джона Леннона
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы Parlophone
Йоко Оно